Каломан (Коломан, ) — имя нескольких правителей Болгарии:

 Каломан I — болгарский царь (1241—1246).
 Каломан II — болгарский царь (1256).